Jacques Stuart peut désigner :
 Jacques I (1394-1437), roi d'Écosse ;
 Jacques Stuart (1476-1504), fils cadet du roi Jacques III d'Écosse, duc de Ross ;
 Jacques Stuart (1507-1508), fils aîné du roi Jacques IV d'Écosse ;
 Jacques Stuart (1540-1541), fils aîné du roi Jacques V d'Écosse ;
 Jacques Stuart († 1585), capitaine des gardes et favori du roi Jacques VI d'Écosse. Il usurpa le titre de comte d'Arran ;
 Jacques Stuart (1566-1625), roi d'Écosse sous le nom de , roi d'Angleterre sous le nom de  ;
 Jacques Stuart (1633-1701), roi d'Écosse sous le nom de , roi d'Angleterre sous le nom de  ;
Jacques Stuart (1663-1667), duc de Cambridge, fils de Jacques II et d'Anne Hyde.
 Jacques François Stuart (1688-1766), dit le chevalier de Saint-Georges.

Maison Stuart